

Lokalizacje

Niemcy 
 Schöneberg – dzielnica Berlina
 Schöneberg – dzielnica miasta Schwedt/Oder
 Schöneberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Schöneberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Schöneberg – dawny okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Ostaszewo
 Rostek
 Trzcinna
 Wysoka Dąbrowa
 Zdrój

Inne 
 Schöneberg – ratusz w Berlinie
 Schöneberg – węzeł autostradowy

Zobacz też 
 Berlin-Schöneberg
 Rathaus Schöneberg
 Schönenberg
 Tempelhof-Schöneberg